Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2003/04.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2003-2004 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Nike

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

FC Barcelona naar seizoen
Barcelona